Сэр Клод Уильям Джейкоб (;  — ) — британский военачальник, фельдмаршал (1926).

Биография 
Родился в одном из гарнизонов в Бомбейском президентстве Британской Индии, сын генерал-майора Индийской Армии. Окончил школу в одном из городов графства Дорсет в метрополии, а затем Королевское военное училище.

Военной служба на офицерских должностях 
Выпущен из академию в армию в 1882 году и зачислен в Вустерширский пехотный полк. В 1884 году полк был переброшен в Британскую Индию, где прошла почти вся дальнейшая служба Джейкоба. Полк нёс службу в Северо-Западной пограничной провинции на границе с Афганистаном, затем в городе Кветта. Этот район считался одним из самых неспокойных в Индии. Джейкобу периодически приходилось принимать участие в столкновениях с афганскими и пуштунскими племенами, а также в колониальных экспедициях на подавление национально-освободительного движения в колонии. Особенно крупными экспедициями, в которых он участвовал, были походы 1890 и 1901 годов. Около 1910 года он сформировал отдельный пограничный корпус в Северо-Западной провинции из представителей местных народов. С 1912 года — начальник штаба Мирутской дивизии Индийской Армии, дислоцированной на севере Индии.

Первая мировая война 
С началом Первой мировой войны из наиболее боеспособных частей Индийской Армии были сформированы Индийские Экспедиционные Силы, спешно переброшенные в Европу и в составе Британских Экспедиционных Сил сражавшиеся во Франции. Мирутская дивизия была включена в эти силы в полном составе, полковник Джейкоб прибыл на Западный фронт в её рядах. Отличился в одном из сражений в декабре 1914 года, когда в критической обстановке заменил растерявшегося командира дивизии, отказался выполнять приказ об отступлении, организовал оборону и отбил германскую атаку. За проявленные способности уже в январе 1915 года он назначен командиром индийской пехотной бригады, а с мая того же года — командир Мерутской дивизии.

В ноябре 1915 года в связи с значительными потерями и невысокой боеспособностью индийских войск британское командование приняло решение вывести Индийские Экспедиционные Силы с Западного фронта и использовать их против турецких войск на Ближнем и Среднем Востоке. Однако Джейкобу как одному из лучших командиров был предложен перевод в Британскую Армию. Он согласился и был назначен командиром 21-й пехотной дивизии. С сентября 1916 года до конца войны командовал 2-м британским армейским корпусом в составе 5-й британской армии. Таким образом, Джейкоб занял самый высокий пост, на котором в эту войну были офицеры из Индийской Армии. Принимал участие в таких крупнейших сражениях как Битва на Сомме, Наступление Нивеля, отражение германского Весеннего наступления, Стодневное наступление. В 1917 году произведён в генерал-лейтенанты.

Послевоенное время 
С 1919 года командовал корпусом в оккупационной армии в Рейнской области. В январе 1920 года вернулся в Индию и назначен начальником Генерального штаба Индийской Армии, одновременно — генерал-адъютант Его Величества. В 1920 году получил чин генерала. С ноября 1924 года — командующий Северным командованием Индийской армии. В апреле 1925 года назначен исполняющим обязанности Главнокомандующего в Индии после смерти предыдущего Главнокомандующего. В военных кругах ожидали его утверждения в этой должности, но в августе того же года на его место был назначен другой генерал. Сам же Джейкоб был отозван в Великобританию и назначен начальником Военного отдела в Министерстве по делам Индии. 30 ноября 1926 года он произведён в фельдмаршалы. В мае 1930 года вышел в отставку.

Джейкоб является одним из наименее известных британских фельдмаршалов Первой мировой войны.

Награды 
 Рыцарь Большого Креста ордена Бани (GCB, 1926)
 Рыцарь Великий Командор ордена Звезды Индии (GCSI, 1930)
 Рыцарь Командор ордена Святого Михаила и Святого Георгия (KCMG, 1919)
 Рыцарь Командор ордена Звезды Индии (KCSI, 1924)
 Кавалер ордена Бани (CB, 1915)

Литература 
 The British Field Marshals 1736—1997, Tony Heathcote, Pen & Sword Books Ltd, 1999, ISBN 0-85052-696-5

Персоналии по алфавиту
Фельдмаршалы (Великобритания)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Великобритания)
Начальники Генерального штаба (Индия)
Главнокомандующие (Индия)
Военные секретари Индийского министерства